Yucheng bezeichnet:

 Yucheng (Shangqiu), Kreis Yucheng (虞城县) der bezirksfreien Stadt Shangqiu in der chinesischen Provinz Henan
 Yucheng (Ya’an), Stadtbezirk Yucheng (雨城区) der bezirksfreien Stadt Ya’an in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yucheng (Dezhou), kreisfreie Stadt Yucheng (禹城市) der bezirksfreien Stadt Dezhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Yucheng (Jianyang) (玉成街道), Straßenviertel der kreisfreien Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Yucheng (Chicheng), Dorf Yucheng (禹城村) der Großgemeinde Chicheng in der chinesischen Provinz Sichuan